Osterroth ist der Familienname folgender Personen:

 Artur von Osterroth (1884–1953), deutscher Rennrodler
 Franz Osterroth (1900–1986), deutscher sozialdemokratischer Widerstandskämpfer, Politiker und Autor
 Friedrich Wilhelm Osterroth, geb. Blank (1815–1884), deutscher Kaufmann und Kommunalpolitiker in Barmen 
 Jack Osterroth (1902–1981), deutscher Maler
 Nikolaus Osterroth (1875–1933), sozialdemokratischer Abgeordneter der Nationalversammlung von 1919